Касесе () — город в Уганде, расположен в Западной области и является административным центром .

Географическое положение 
Высота центра НП составляет 1734 метра над уровнем моря.

Климат

Демография 
Население города по годам:

Примечания 

Города Уганды